

Sigle
 Serveis Ferroviaris de Mallorca – società che gestisce le linee ferroviarie di Palma di Maiorca
 Servizio ferroviario metropolitano – sistema ferroviario suburbano dell'area metropolitana di Torino e della provincia di Bologna
 Società Italiana per le strade ferrate meridionali – antica società ferroviaria che nel 1862
 Szczecinska Fabryke Motocykli – casa motociclistica polacca

Codici 
 SFM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanford, Maine (USA)
 sfm – codice ISO 639-3 della lingua small flowery miao

Religione 
 S.F.M. – sigla della Società per le Missioni Estere di Scarboro

Programmi 
 Source Filmmaker – programma di movie-making sviluppato e utilizzato dalla Valve che lavora con il motore grafico Source.